Гриньоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Гриньоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда